Tomi Mäki (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il débute dans la SM-liiga en 2002 avec son club formateur du Jokerit. Il est choisi au quatrième tour, en cent-huitième position par les Flames de Calgary lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il part en Amérique du Nord en 2005. Il est assigné aux Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha dans la Ligue américaine de hockey. Le  il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Flames face au Wild du Minnesota. Il revient en élite finlandaise en 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il est médaillé de bronze au championnat du monde moins de 18 ans 2001 et junior 2002 et 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Jokerit Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 33|| 6|| 1|| 7|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki U18|| Finlande U18|| 10|| 4|| 10|| 14|| 4|| 6|| 4|| 3|| 7|| 0
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 39|| 7|| 8|| 15|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki Jr.|| Fin-Jr.|| 29|| 12|| 13|| 25|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2001-2002|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Jokerit Helsinki Jr.|| Finlande Jr.|| 14|| 4|| 4|| 8|| 12|| 11|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Kiekko-Vantaa|| Mestis|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 18|| 2|| 2|| 4|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 50|| 5|| 5|| 10|| 14|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 51|| 1|| 4|| 5|| 14|| 12|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha|| LAH|| 80|| 12|| 17|| 29|| 33|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Flames de Calgary|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha|| LAH|| 67|| 4|| 11|| 15|| 20|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Flames de Quad City|| LAH|| 78|| 8|| 5|| 13|| 38|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 57|| 7|| 9|| 16|| 49|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2009-2010|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 52|| 4|| 6|| 10|| 51|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2010-2011|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 60|| 12|| 5|| 17|| 42|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2011-2012|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 60|| 8|| 13|| 21|| 32|| 10|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 46|| 2|| 5|| 7|| 39|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Jokerit Helsinki|| Liiga|| 57 || 4 || 2 || 6 || 38 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2014-2015 || Jokerit Helsinki || KHL || 52 || 4 || 3 || 7 || 16 || 10 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL || 29 || 2 || 1 || 3 || 12 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 41|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Jokerit || KHL || 23|| 0|| 3|| 3|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 24|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en août 1983
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace